Гіперкорекція — лінгвістичний термін, хибне виправляння правильних мовних форм
 Гіперкорекція — у медицині — виправлення дефектів, що не повертає органи і частини тіла до нормального стану, а перетворює дефекти на протилежні. Гіперкорекція може бути тимчасовою і постійною.
 Гіперкорекція — психологічний феномен, який полягає в тому, що впевненість у правильності помилкового твердження з більшою ймовірністю спричинює міцніше запам'ятання правильного (після виправлення помилки), ніж невпевненість.